

Œuvres 

L'Italien (The Italian) est un roman d'Ann Radcliffe publié en 1797.
L'Italien est une chanson de Serge Reggiani en 1971.
L'Italien (Итальянец, Italianets) est un film russe d'Andreï Kravtchouk sorti en 2005.
L'Italien est un film russe sorti en 2007.
L'Italien est un film français d'Olivier Baroux sorti en 2010.

Patronyme 

 Barbara L'Italien (1961-), femme politique américaine.

Voir aussi